„Долен мръсен лъжец“ е ТВ игра, която стартира в България на 14 декември 2007 г. по TV2 с водещ Дони.

Регламентът на играта е следният: играта е разделена на 5 рунда, има 6 играчи, във всеки рунд играчите отговарят на въпроси, които предварително са зададени на публиката, и са избрани 8 отговора. Най-популярният носи на играчите 50 лева, а най-оригиналният - 2500 лева.

Един от шестимата играчи в играта вижда на своя монитор отговорите на въпросите и той е „долният мръсен лъжец“. Целта му е да забаламоса публиката и играчите така, че да не го разпознаят, че знае отговорите. След всеки рунд отпада по един играч, в последния рунд остават само 2-ма.

Ако лъжецът не остане разпознат до последно и публиката не го разпознае, той печели и взима със себе си спечелената сума. Ако обаче разгадаят кой е лъжецът, другият участник прибира честно спечелената сума.

Тв играта се излъчва всеки петък, събота и неделя от 20.00 часа по TV2, с повторение в 05.00 часа сутринта на следващия ден.

Български телевизионни игри